Йоахім Йоханссон був чинним чемпіоном, але не взяв участь.

Кеннет Карлсен виграв титул, у фіналі перемігши Макса Мирного з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Draw 

Regions Morgan Keegan Championships, одиночний розряд
2005
Тур WTA 2005